Kontinental Hockey League 2014/2015 (ryska: Континентальная хоккейная лига, Kontinentalnaja chokkejnaja liga) är den sjunde säsongen av KHL. Säsongen inleddes den 3 september 2014 med matchen mellan fjolårets vinnare av Gagarin Cup: Metallurg Magnitogorsk, mot vinnaren från föregående år: Dynamo Moskva. Grundserien avslutades den 24 februari 2015.

Förändringar av deltagande lag
Inför säsongen var det tänkt att ligan skulle utökas från 28 till 32 lag. Nya lag blev Jokerit från Helsingfors, Lada Toljatti (vilka tidigare spelat i KHL men lämnade ligan efter säsongen 2009/2010), samt Sotji Leopards: ett nystartat lag från Sotji. Det spekulerades också länge i att Vålerengen från Oslo skulle bli det 32:a laget att delta i ligan från denna säsong, men nu kommer de möjligen att tas upp i ligan från säsongen 2015/2016. Däremot så detog inte Donbass Donetsk i ligan denna säsong på grund av oroligheterna i Ukraina, samt att deras hemmaarena har eldhärjats vid dessa oroligheter. Det är dock tänkt att de ska återansluta till KHL säsongen 2015/2016. Inte heller Lev Prag deltog denna säsong på grund av ekonomiska svårigheter ; klubben gått back över 50 miljoner euro de två senaste säsongerna. Det är tänkt att klubben ska återvända till ligan när de fått ordning på sin ekonomi. Spartak Moskva deltog inte heller i ligan denna säsong på grund av ekonomiska svårigheter. I och med detta bestod ligan av 28 lag denna säsong.

Divisioner och spelordning
De fyra divisionerna är uppkallade efter fyra kända ryska ishockeyspelare: Vsevolod Bobrov, Anatolij Tarasov, Valerij Charlamov och Arkadij Tjernysjov.  

Nytt för denna säsong var att lagen numera möts i första hand inom sina divisioner, och i andra hand inom sina konferenser. Enligt det nya formatet, spelar varje lag totalt 60 matcher i grundserien enligt följande: 

 24 matcher mot de andra lagen i sin division (två på hemma och två borta mot varje motståndare), 
 14 matcher (sju hemma och sju borta) mot lagen i den andra divisionen i deras konferens, 
 14 mer mot lag från den andra konferensen (bestående av sju hemmamatcher mot lag från ena division och sju borta mot lag från den andra),
 8 återstående matcher, där fyra kommer att vara mot lag i den egna konferensen (två hemma, två på borta) och fyra mot lag från den andra konferensen (två hemma och två borta). Vid fastställandet av motståndare och platser för dessa ytterligare 8 matcher, togs hänsyn till praktikaliteter som geografisk närbelägenhet och tillgången till arenorna.

Hur lagen fördelats i divisionerna ses i tabellen nedan.

Grundserien

Sluttabell 
Förkortningar: GP = Spelade matcher, W = Vinst under ordinarie tid, OTW = Vinst efter förlängning, SOW = Vinst efter straffslagning, SOL = Förlust efter straffslagning, OTL = Förlust efter förlängning, L = Förlust under ordinarie tid, GF-GA = Målskillnad, PTS = Poäng. 
I parentesen anges konferensplaceringen;       = Kvalificerade för slutspel,       = Divisionsseger,       = Grundserievinnare

Östra konferensen

Västra konferensen

Slutspelet

Slutspelet startade den 27 februari 2015 med de åtta bäst placerade från vardera konferens och avslutades med finalen om Gagarin Cup.

Källor

Externa länkar
 khl.ru 

Ishockeysäsongen 2014/2015
2014/2015
2014 i Ryssland
2014 i Kazakstan
2014 i Lettland
2014 i Slovakien
2014 i Vitryssland
2014 i Kroatien
2014 i Finland
2015 i Ryssland
2015 i Kazakstan
2015 i Lettland
2015 i Slovakien
2015 i Vitryssland
2015 i Kroatien
2015 i Finland